Cooksonomyces är ett släkte av svampar. Cooksonomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cooksonomyces